George Watson peut faire référence à :
 George Lennox Watson (1851-1904), architecte naval écossais ;
 George Leo Watson (1909-1988), mathématicien britannique ;
 George Neville Watson (1886-1965), mathématicien anglais ;
 George Watson (1885-1961), joueur australien de rugby à XV et de rugby à XIII.